Der Begriff Säuglingsakne wird je nach Quelle synonym verwendet für

die Akne im Neugeborenenalter, siehe Acne neonatorum.
die Akne im vorpubertären Kindesalter (ab 3. Lebensmonat), siehe Acne infantum.